Wolkenstein – comune tedesco della Sassonia
 Wolkenstein in Gröden – nome tedesco del comune italiano di Selva di Val Gardena in provincia di Bolzano
 Wolkenstein – famiglia nobile tirolese
 8316 Wolkenstein – asteroide
 Oswald von Wolkenstein – è stato un poeta e diplomatico meranese del XV secolo
 Castel Wolkenstein – castello in Alto Adige